Aderus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1829. Aderus ingår i familjen ögonbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ögonbaggar
Aderus